Das Stan James World Matchplay 2003 war die insgesamt zehnte Austragung des traditionsreichen Darts-Majorturniers und wurde vom 27. Juli bis zum 2. August 2003 im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor, welcher bereits die vorherigen drei Austragungen für sich entscheiden konnte. Auch in diesem Jahr gelang es ihm, seinen Titel zu verteidigen, indem er das Finale gegen Landsmann Wayne Mardle mit 18:12 gewann.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde wurde über eine Distanz von Best of 19 Legs gespielt. In der zweiten Runde brauchte musste man mindestens 13 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Die Distanz im Viertelfinale war ein Best of 31 Legs und im Halbfinale wurde über Best of 33 Legs gespielt. Das Finale wurde dann schließlich im Modus Best of 35 Legs ausgetragen.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 2003 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2003
Dartveranstaltung 2003
Dartwettbewerb in Blackpool